

Patronyme 
 Charles Gondouin (1878 – 1947) est un joueur de rugby à XV et de tir à la corde français, né à Paris X ;
 Emmanuel Gondouin est un peintre français, né à Versailles en 1883 et mort à Paris en 1934 ;
 Jacques Gondouin de Folleville est un architecte français né à Saint-Ouen le  et mort à Paris le  ;
 Jean Gondouin (1928-2009) est un footballeur français ;
 Sébastien Gondouin (1976-) est un footballeur français ;
 Valentin Gondouin (1999-) est un athlète français.

Toponyme 
 La Baroche-Gondouin est un village français, situé dans le département de la Mayenne.
 Ménil-Gondouin est une commune française, située dans le département de l'Orne et la région Basse-Normandie.

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand
Homonymie de toponyme